{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Sangsom 6 Red World Grand Prix
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 19 — 24 июля 2010
|-
|align = "center" | Montien Riverside Hotel
|-
| Статус — Pro-Am
|-
| Призовой фонд — ?
|-
| Победитель — ?
|-
| Высший брейк — ?
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2009 — Джимми Уайт
|-
| Чемпион 2010 — Марк Селби
|-
| Финалист — Рики Уолден
|-
|}Sangsom Six-red World Championship 2010 — профессионально-любительский снукерный турнир, который проходил с 19 по 24 июля 2010 года в Бангкоке, Таиланд. В этом турнире приняли участие 28 игроков из мэйн-тура. Всего сыграли 48 снукеристов.

Победителем турнира стал Марк Селби, обыгравший в финале Рики Уолдена со счётом 8:6.

 Результаты 
 Групповая стадия 

В групповой стадии участвовали 48 игроков в 8 группах. По 4 снукериста, набравших наилучшие показатели по итогам всех 5 матчей, выходили в плей-офф.

 Группа A 

 Мифсуд 4:5 Саенгхам 
 Уайт 4:5 Харольд 
 Морган 5:2 Сакбианг 
 Уайт 5:2 Саенгхам 
 Морган 5:1 Мифсуд
 Морган 5:3 Саенгхам 
 Уайт 5:0 Мифсуд 
 Сакбианг 5:3 Мифсуд 
 Морган 2:5 Харольд 
 Сакбианг 0:5 Харольд 
 Саенгхам 5:4 Харольд 
 Уайт 5:3 Морган 
 Уайт 5:1 Сакбианг
 Мифсуд 2:5 Харольд 
 Сакбианг 1:5 Саенгхам 

 Группа B 

 Петтман 5:1 Самир 	
 Качайвон 5:3 Доэрти 
 Уильямс 5:2 Доэрти 
 Петтман 5:1 Маккензи 
 Уильямс 5:1 Качайвон 
 Самир 1:5 Качайвон Уильямс 3:5 Маккензи  
 Уильямс 1:5 Самир Маккензи 5:2 Доэрти 
 Петтман 2:5 Качайвон 
 Уильямс 3:5 Петтман  
 Маккензи 5:3 Качайвон 
 Самир 1:5 Доэрти 
 Петтман 2:5 Доэрти 
 Самир 2:5 Маккензи 

 Группа C 

 Селби 2:5 Бинэм  	
 Селби 5:3 Фигэйредо 
 Уилкинсон 2:5 Ун-Нух 
 Фигэйредо 2:5 Бинэм 
 Мерчант 0:5 Уилкинсон 
 Мерчант 1:5 Ун-Нух 
 Фигэйредо 3:5 Уилкинсон 
 Селби 5:1 Мерчант
 Фигэйредо 2:5 Ун-Нух 
 Уилкинсон 0:5 Бинэм 
 Фигэйредо 5:4 Мерчант 
 Ун-Нух 3:5 Бинэм 
 Селби 5:0 Уилкинсон
 Селби 5:1 Ун-Нух
 Мерчант 2:5 Бинэм 

 Группа D 

 Фун 2:5 Грин 	
 Паджетт 5:2 Чандра 
 Бонд 3:5 Уоттана Паджетт 5:4 Фун
 Чандра 4:5 Уоттана Бонд 4:5 Грин 
 Фун 5:2 Уоттана
 Бонд 5:1 Чандра 
 Паджетт 0:5 Уоттана  
 Бонд 5:3 Фун 
 Чандра 4:5 Грин Уоттана 5:3 Грин
 Бонд 5:4 Паджетт 
 Чандра 4:5 Фун 
 Паджетт 5:1 Грин

 Группа E 

 Коуп 5:3 Трамп 	
 Юй 2:5 Джонс 
 Субах 2:5 Ноппачорн  
 Джонс 5:1 Ноппачорн 
 Юй 2:5 Трамп 
 Коуп 5:4 Юй 
 Субах 1:5 Джонс 
 Ноппачорн 3:5 Трамп 
 Коуп 4:5 Субах 
 Джонс 5:1 Трамп 
 Коуп 5:4 Ноппачорн 
 Юй 5:2 Субах 
 Коуп 1:5 Джонс 
 Юй 0:5 Ноппачорн 
 Субах 1:5 Трамп 

 Группа F 

 Свэйл 5:3 Тирапонгпайбун 	
 Эбдон 5:3 Крейги 
 Шехаб 0:5 Дэвис 
 Крейги 3:5 Тирапонгпайбун 
 Эбдон 5:3 Дэвис
 Свэйл 2:5 Крейги 
 Эбдон 1:5 Шехаб 
 Тирапонгпайбун 1:5 Дэвис 
 Эбдон 5:1 Тирапонгпайбун 
 Свэйл 5:4 Шехаб 
 Крейги 1:5 Дэвис 
 Шехаб 5:3 Тирапонгпайбун 
 Эбдон 5:4 Свэйл 
 Шехаб 5:1 Крейги
 Свэйл 5:0 Дэвис 

 Группа G 

 Айнсле 2:5 Суваннават 	
 Перри 4:5 Холт 
 Перри 5:3 Хайри 
 Суваннават 2:5 Холт 
 Бёрден 3:5 Айнсле 
 Перри 4:5 Бёрден 
 Хайри 0:5 Холт 
 Бёрден 5:2 Суваннават 
 Перри 5:2 Айнсле 
 Хайри 2:5 Суваннават 
 Бёрден 5:1 Хайри 
 Айнсле 4:5 Холт 
 Перри 5:1 Суваннават 
 Бёрден 4:5 Холт 
 Хайри 5:2 Айнсле 

 Группа H 

 Джоакар 2:5 Саенла 	
 Уолден 4:5 Хокинс 
 Саджад 5:3 Саенла 
 Лю 5:1 Аль-Джоакар
 Уолден 5:4 Саджад 
 Лю 0:5 Хокинс 
 Саджад 2:5 Хокинс 
 Лю 2:5 Саенла 
 Уолден 5:3 Аль-Джоакар 
 Саенла 5:2 Хокинс 
 Уолден 5:4 Лю 
 Саджад 5:1 Аль-Джоакар  
 Уолден 5:1 Саенла 
 Джоакар 1:5 Хокинс 
 Лю 3:5 Саджад'''

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010 год в снукере
Sangsom 6 Red World Grand Prix